Вита́лий Ива́нович Буне́чко (; род. 6 августа 1973 года, Сарны, Ровенская область) — председатель Житомирской областной государственной администрации с 8 августа 2019 года.

Биография

Образование 
В 1995 году окончил Волынский университет им. Леси Украинки (учитель истории и права). В 1997 году окончил Академию Службы безопасности Украины (юрист). Кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность 
Бунечко работал на должности первого заместителя начальника Главного управления — начальника управления (с дислокацией в Мариуполе Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (24 марта 2022 года) — за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Житомирской ОГА oda.zt.gov.ua
 Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко president.gov.ua (12 августа 2019)

Выпускники Волынского национального университета имени Леси Украинки
Выпускники вузов Киева
Сотрудники Службы безопасности Украины
Председатели Житомирской областной государственной администрации
Кандидаты юридических наук Украины